Duncan Scott peut désigner plusieurs personnalités, notamment :

  (1862-1947), poète, écrivain et fonctionnaire canadien ;
  (né en 1947), réalisateur américain, écrivain et producteur ;
  (né dans les  ?), dessinateur britannique de bandes dessinées ;
 Duncan Scott (né en 1997), nageur britannique ;
 Duncan Scott (1998-), joueur britannique de hockey sur gazon.